Castelletto puede referirse a:

 Casaletto Ceredano, localidad y comune italiana de la provincia de Cremona, región de Lombardía
 Casaletto Lodigiano, localidad y comune italiana de la provincia de Lodi, región de Lombardía
 Casaletto di Sopra, localidad y comune italiana de la provincia de Cremona, región de Lombardía
 Casaletto Spartano, localidad y comune italiana de la provincia de Salerno, región de Campania
 Casaletto Vaprio, localidad y comune italiana de la provincia de Cremona, región de Lombardía,